SP La Fiorita is een San Marinese voetbalclub uit Montegiardino. De club werd opgericht in 1967 en de clubkleuren zijn blauw en geel. De club werd tot op heden 5 keer landskampioen.

Erelijst
 Landskampioen (6x)
1987, 1990, 2014, 2017, 2018, 2022
 Coppa Titano (6x)
1986, 2012, 2013, 2016, 2018, 2021
 Trofeo Federale/Supercup (4x)
1986, 1987, 2007, 2012

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt SP La Fiorita

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien San Marino
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link
 Officiële website

La Fiorita